

Presentación previa 
Ilija Bozoljac y Goran Tošić eran ellos defensores del título, Goran Tošić decidió no participar este año.

Divij Sharan y Ken Skupski ganaron el título tras derrotar en la final Ilija Bozoljac y Flavio Cipolla.

Cabeza de serie 

  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Primera ronda)
 ''' Divij Sharan /  Ken Skupski (Campeones)

<ol start=3>
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana ''(Cuartos de final)
  Ilija Bozoljac /  Flavio Cipolla ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Recanati 2015